Moeder en kind (Louise Fritzlin), schilderij van Louise Fritzlin
Moeder en kind (Nic. Jonk), beeld van Nic. Jonk in Amstelveen
Moeder en kind (Han Wezelaar), beeld van Han Wezelaar in Amsterdam-Zuid